Vijay Singh peut désigner : 
 Vijay Singh, écrivain, cinéaste et scénariste indien vivant en France ;
 Vijay Singh (né en 1963), golfeur fidjien ;
 Vijay R. Singh (1931-2006), homme politique fidjien.